Il termine Alcantara (, «l'arco», e normalmente accentuato sulla terzultima sillaba) può riferirsi a:

Botanica
 Alcantara – genere di piante della famiglia delle Asteraceae

Geografia

Brasile 
 Alcântara – comune nello stato del Maranhão
 Barra d'Alcântara – comune nello stato del Piauí
 Dom Pedro de Alcântara – città nello stato di Rio Grande do Sul
 São Pedro de Alcântara – città nello stato di Santa Catarina

Filippine 
 Alcantara – municipalità nella Provincia di Cebu
 Alcantara – municipalità nella Provincia di Romblon

Italia 
 Alcantara – fiume della Sicilia orientale, che dà il nome alla Valle dell'Alcantara, alle Gole dell'Alcantara, alle Gurne dell'Alcantara e al Parco fluviale dell'Alcantara
 Mojo Alcantara – comune nella città metropolitana di Messina bagnato dal fiume Alcantara

Portogallo 
 Alcântara – freguesia del comune di Lisbona
 Alcântara - corso d'acqua portoghese, affluente del Tago

Spagna 
 Alcántara – comune nella provincia di Cáceres, celebre per il suo ponte romano
Herrera de Alcántara – comune nella provincia di Cáceres 
 Mata de Alcántara – comune nella provincia di Cáceres
 San Vicente de Alcántara – comune nella provincia di Badajoz
 Santiago de Alcántara – comune nella provincia di Cáceres
 Valencia de Alcántara – comune nella provincia di Cáceres

Persone
 Andrés Alcántara – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Hugo Alcântara – calciatore brasiliano 
 Iuri Alcântara – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Martín de Alcantara – esploratore e conquistador spagnolo
 Paulino Alcántara – calciatore e allenatore di calcio filippino naturalizzato spagnolo
 Pietro d'Alcántara – religioso spagnolo
 Rafael Alcântara – calciatore brasiliano
 Reinier Alcántara – un ex calciatore cubano
 Theo Alcantara – direttore d'orchestra spagnolo con cittadinanza statunitense
 Thiago Alcántara – calciatore spagnolo nato in Italia

Zoologia
 Alcantara – nome di una razza ovina spagnola

Altro
 Alcantara – materiale per rivestimenti di forme e superfici prodotto dalla Alcantara Spa
 Cosmodromo di Alcântara – centro spaziale brasiliano
 Ordine di Alcántara – antico ordine militare spagnolo